Botello es el apellido de varias personas:

Salomé Botello (1875 - 1949), político mexicano.
Blas Botello (f. 1520), conquistador español.
David Botello (n. 1969), escritor español.
Ángel Botello Barros (1913-1986), pintor español.
José F. Botello Borrego (1889-1940), militar mexicano.
 (jose Vicente Botello Quiroz)  (1949- 2021)
el nombre común de la planta '''''Silene vulgaris